West Concord est le nom de :
 West Concord, une census-designated place du Massachusetts aux États-Unis ;
 West Concord, une ville du Minnesota aux États-Unis.

Voir aussi 
 Concord West, une banlieue de la ville de Sydney en Australie.